Hidroksibutenolid se može odnositi na:

 Tetronska kiselina (3-hidroksibutenolid)
 5-Hidroksi-2(5H)-furanon (γ-hidroksibutenolid)